Jezus Chrystus – centralna postać chrześcijaństwa
 Jezus zwany Justusem (lub Jezus Sprawiedliwy) – chrześcijanin, wierny pomocnik apostoła Pawła
 Jezus – imię męskie
 Jésus – wyspa w Kanadzie, w prowincji Quebec

Tytuły dzieł 
 Jezus Chrystus we Flandrii – powieść Honoriusza Balzaca
 Jezus Chrystus Zbawiciel – dramat Klausa Kinskiego
 Jezus z Nazaretu – publikacja Benedykta XVI
 Jezus z Nazaretu – miniserial Franco Zeffirellego z 1977 roku
 Jezus – film z 1979 roku
 Jezus – film z 1999 roku
 Jesus Christ Superstar – ujednoznacznienie